Bigi ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Bigi (1916–2009), italienischer Romanist und Italianist
 Federica Bigi, san-marinesische Diplomatin und Botschafterin
 Federico Bigi (1920–1996), san-marinesischer Politiker
 Hugo Bigi (1926–2010), Schweizer Akkordeon- und Schwyzerörgelispieler
 Hugo Bigi (Journalist), Schweizer Journalist und Moderator
 Ikaros Bigi (* 1947), deutscher Physiker
 Luca Bigi (* 1991), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Tainá Silva Bigi (* 1995), brasilianische Beachvolleyballspielerin